Illumination (Illumination Entertainment jusqu'en 2017) est une société de production cinématographique américaine, fondée en 2007 par Chris Meledandri. Il s'agit d'une filiale indépendante d'Universal Pictures basée à Santa Monica en Californie. L'entreprise est surtout connue pour des films comme Moi, moche et méchant et ses suites, Le Lorax, Les Minions, Comme des Bêtes et Tous en scène.

Historique 
Le studio est créé par Chris Meledandri en 2007 pour travailler sur Moi, moche et méchant, développé par le studio français Mac Guff Ligne, basé à Paris. Chris Meledandri travaillait autrefois pour Blue Sky Studios. Il a été le producteur exécutif des deux premiers volets de la série de films de L'Âge de glace et de Horton. Illumination fut racheté par Universal Pictures à la sortie de Moi, moche et méchant, troisième plus gros succès de l'année 2010. Chris Meledandri devient alors le chef du nouveau studio.

En 2011, l'entreprise rachète la partie animation de Mac Guff Ligne et fonde la société Illumination Mac Guff, qui devient Illumination Studios Paris dix ans plus tard, en 2021.

Filmographie

Longs métrages 
 2010 : Moi, moche et méchant ()
 2011 : Hop
 2012 : Le Lorax ()
 2013 : Moi, moche et méchant 2 ()
 2015 : Les Minions ()
 2016 : Comme des bêtes ()
 2016 : Tous en scène ()
 2017 : Moi, moche et méchant 3 ()
 2018 : Le Grinch ()
 2019 : Comme des bêtes 2 ()
 2021 : Tous en scène 2 ()
 2022 : Les Minions 2 : Il était une fois Gru ()

Futurs films 
 2023 : Super Mario Bros. le film ()
 2023 : Migration
 2024 : Moi, moche et méchant 4 ()
 Film sans titre sur Pharrell Williams
 
 Comme des bêtes 3 ()

Courts métrages

Notes et références

Liens externes 

 
 

Studio d'animation ayant son siège aux États-Unis
Société de production de cinéma ayant son siège aux États-Unis
Entreprise fondée en 2007
Entreprise ayant son siège à Santa Monica
Universal Pictures